

Persone
 Christoph Ullmann – hockeista su ghiaccio tedesco
 Fritz Ullmann – chimico tedesco naturalizzato svizzero
 Kostja Ullmann – attore tedesco, di origine singalo-indiana da parte di madre
 Linn Ullmann – giornalista e scrittrice norvegese
 Liv Ullmann – attrice, regista e sceneggiatrice norvegese
 Maximilian Ullmann – calciatore austriaco
 Mona Ullmann – ex atleta paralimpica norvegese
 Regina Ullmann – poetessa e scrittrice svizzera
 Stephen Ullmann – linguista ungherese
 Viktor Ullmann – compositore, direttore d'orchestra e pianista austriaco

Altro
 96327 Ullmann – asteroide
 Algoritmo di Ullmann – algoritmo per la soluzione del problema dell'isomorfismo di sottografi
 Accoppiamento di Ullmann o reazione di Ullmann – reazione chimica
 Ullmannite – minerale appartenente al gruppo della cobaltite

Pagine correlate 
 Ullman
 Uhlmann